Wildcats bezeichnet:

 eine Gruppe von Superhelden, siehe Wildcats (Comic)
 eine Sportkomödie aus dem Jahr 1986, siehe American Wildcats

Wildcats ist auch der Name einiger Sportvereine:
 Kirchdorf Wildcats, ein American-Football-Verein aus Kirchdorf am Inn
 Maastricht Wildcats, eine niederländische American-Football-Mannschaft aus Maastricht
 London Wildcats,  eine kanadische Eishockeymannschaft aus London, Ontario
 Moncton Wildcats, eine kanadische Eishockeymannschaft aus Moncton, New Brunswick
 BV Wolfenbüttel Wildcats, ein Basketballverein aus Wolfenbüttel
 St. Thomas Wildcats, eine kanadische Eishockeymannschaft aus St. Thomas, Ontario
 Durham Wildcats, eine professionelle Basketballmannschaft aus dem County Durham in England
 Richmond Wildcats, ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise der Southern Hockey League (SHL) aus Richmond, Virginia
 Western Wildcats HC, ein Hockeyverein aus Milngavie
 Stralsunder Wildcats, ein Volleyballverein aus Stralsund

Siehe auch:

 Wildcat (Begriffsklärung)